Sendak ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Sendak (1923–1995), amerikanischer Kinderbuchautor
 Maurice Sendak (1928–2012), amerikanischer Illustrator, Kinderbuchautor und Bühnenmaler
 Philip Sendak (1894–1970), amerikanischer Geschäftsmann und Kinderbuchautor, Vater von Jack und Maurice Sendak